The Hole est une expression anglaise signifiant « Le Trou » et se retrouve dans les titres d’œuvres suivants :
 The Hole (穴, Ana), comédie japonaise de Kon Ichikawa, sorti en 1957 ;
 The Hole, film américain d'animation réalisé par John Hubley et Faith Hubley sorti en 1962 ;
 The Hole, film franco-taïwanais de Tsai Ming-liang, sorti le  en France ;
 The Hole, thriller psychologique britannique de Nick Hamm, sorti en 2001 ;
 The Hole, thriller fantastique américain de Joe Dante, sorti en 2009.

Voir aussi